Кастелнуово (, от италиански castello, със значението на „замък“ или „крепост“ с прилагателното име nuovo, нов в мъжки род, със значението на „нов замък“, „нова крепост“, свързан с френското име Châteauneuf, Шатоньов; може да се намира и староортографичната форма Кастелново) може да се отнася за:

Личности 
 Джамбатиста Кастелнуово, италиански епископ
 Виторио Кастелнуово, италиански певец

Италия

Общини 
 Кастелнуово, в провинция Тренто
 Кастелнуово Белбо, в провинция Асти
 Кастелнуово Берарденга, в провинция Сиена
 Кастелнуово Бока д'Ада, в провинция Лоди
 Кастелнуово Бормида, в провинция Алесандрия
 Кастелнуово Боценте, в провинция Комо
 Кастелнуово дел Гарда, в провинция Верона
 Кастелнуово дела Дауния, в провинция Фоджа
 Кастелнуово ди Вал ди Чечина, в провинция Пиза
 Кастелнуово ди Гарфаняна, в провинция Лука
 Кастелнуово ди Конца, в провинция Салерно
 Кастелнуово ди Порто, в провинция Рим
 Кастелнуово ди Фарфа, в провинция Риети
 Кастелнуово ди Чева, в провинция Кунео
 Кастелнуово Дон Боско, в провинция Асти
 Кастелнуово Калчеа, в провинция Асти
 Кастелнуово Магра, в провинция Специя
 Кастелнуово Нигра, в провинция Торино
 Кастелнуово Парано, в провинция Фрозиноне
 Кастелнуово Рангоне, в провинция Модена
 Кастелнуово Скривия, в провинция Алесандрия
 Кастелнуово Чиленто, в провинция Салерно
 Колерето Кастелнуово, в провинция Торино

Други селища 
 Кастелнуово, село в община Авецано (провинция Л'Акуила)
 Кастелнуово, село в община Асизи (провинция Перуджа)
 Кастелнуово, село в община Аудиторе (провинция Пезаро и Урбино)
 Кастелнуово, село в община Вергато (провинция Болоня)
 Кастелнуово, село в община Крема (провинция Кремона)
 Кастелнуово, село в община Прато (провинция Прато)
 Кастелнуово, село в община Сан Пио деле Камере (провинция Л'Акуила)
 Кастелнуово, село в община Теоло (провинция Падуа)
 Кастелнуово Азолано, село в община Азола (провинция Мантуа)
 Кастелнуово Герарди, село в община Поцальо ед Унити (провинция Кремона)
 Кастелнуово д'Елса, село в община Кастелфиорентино (провинция Флоренция)
 Кастелнуово дей Сабиони, село в община Кавриля (провинция Арецо)
 Кастелнуово дел Весково, село в община Пескароло ед Унити (провинция Кремона)
 Кастелнуово дел Дзапа, село в община Кастелверде (провинция Кремона)
 Кастелнуово дела Мизерикордия, село в община Розиняно Маритимо (провинция Ливорно)
 Сале Кастелнуово, село в община Кастелнуово Нигра (провинция Торино)

Словения 
 Кастелнуово д'Истрия, Castelnuovo d'Istria, италианско име на село Подград в обшина Илирска Бистрица

Хърватия 
 Кастелнуово, Castelnuovo, италианско име на село Кащелнови в обшина Кащела

Черна гора 
 Кастелнуово, Castelnuovo, италианско име на град Херцег Нови

Източници